Europamästerskapet i futsal 2003 spelades i Italien 17–24 februari 2003 och var den 4:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2003
Futsalåret 2003
2003 i Italien
Futsal i Italien
Sportevenemang i Italien